Baratz ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Baratz (1895–1975), rumänisch-französischer Schachspieler 
 Chelsea Baratz (* 1986), amerikanische Jazzmusikerin
 Joseph Baratz (1890–1968), israelischer Politiker

Baratz steht für:
 Lago di Baratz, See auf der italienischen Insel Sardinien

Siehe auch:
 Baraz
 Barac